Domogała oder Domogala ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Domogała (* 1993), polnisch-deutscher Eishockeyspieler
 Patrick Domogala (* 1993), deutscher Leichtathlet
 Tomasz Domogała (* 1985), polnischer Unternehmer